Прах — многозначный термин.

 Прах может означать: пыль; то, во что всё превращается после смерти, разрушения; истлевший труп или пепел человека.

Литература 
 Прах Анджелы — опубликованные в 1996 году мемуары Фрэнка Маккорта.
 Город праха — книга цикла Орудия смерти.

Фильмы 
 «Прах» — фильм 2001 года.
 Прах Анджелы — американо-ирландский фильм 1999 года, снятый режиссёром Аланом Паркером по одноимённым мемуарам Фрэнка Маккорта.
 Прах к праху — английский телесериал, спин-офф телесериала «Жизнь на Марсе».
 Прах времён — фильм-притча режиссёра Вонга Карвая.

См. также 
 Развеивание праха
 Ashes to Ashes
 Прахов